Capnella är ett släkte av koralldjur. Capnella ingår i familjen Nephtheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Capnella